Сељаци могу бити:
 Сељаци, становници села
 Сељаци (Бузет), насеље града Бузета, Истарска жупанија, Хрватска
 Сељаци (филм), југословенски филм Драгослава Лазића снимљен 2001. године 
 Сељаци (ТВ серија), српска ТВ серија Драгослава Лазића снимљена 2006−2009. године (131 епизода)

Види још 
 Сељани (вишезначна одредница)